Moronobea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Moronobea ingår i familjen Clusiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Moronobea